Johannes Werlin ist der Name folgender Personen:

* Johannes Werlin (Benediktiner) (1588–1666), deutscher Benediktiner, Komponist und Liedsammler
 Johannes Werlin (Komponist) (1620–1675), deutscher Komponist